Lycanthropy steht für:

 Lycanthropy (Album), das 2003 erschienene Debütalbum des britischen Musikers Patrick Wolf
 Lycanthropy (Album Caustic Christ), ein Studioalbum der Band Caustic Christ
 Lycanthropy (Film), Film des Regisseurs Bob Cook aus dem Jahr 1999

Siehe auch:
 Lykanthropie